Угода про реформу орфографії португальської мови (1990) () — підписано в Лісабоні 16 грудня 1990 року представниками Португалії, Бразилії, Анголи, Мозамбіку, Гвінеї-Бісау, Кабо-Верде та Сан-Томе і Принсіпі. У 2004 році після отримання незалежності до угоди приєднався Східний Тимор.

Угода покликана уніфікувати орфографічну норму і ліквідувати існуючі до цього відмінності в написанні, прийнятому в Бразилії, з одного боку, і в Португалії та інших португаломовних країнах — з іншого.

За деякими оцінками, реформа орфографії торкнеться написання приблизно 1,6 % слів в європейському варіанті португальської мови і 0,5 % слів у бразильському варіанті.

Угоду офіційно набула чинності на території Бразилії з 1 січня 2009 року. Перехідний період, протягом якого було можливе також використання старих норм написання, тривав до 31 грудня 2012 року.

Посилання 
 Текст угоди про реформу орфографії  
Португальська мова
Реформи правопису